Des élections municipales partielles ont lieu en 2023 en France.

Cette liste concerne uniquement les communes de plus de  au  janvier 2023 (populations légales 2020).

Bilan

Élections

Ambès (Gironde) 
 Maire sortant : Kévin Subrenat (DVD)
 Maire élu ou réélu : 

 Contexte : Démission de plus d'un tiers des membres du conseil municipal.

Aubigny-Les Clouzeaux (Vendée) 
 Maire sortant : Philippe Bouard (DVD)
 Maire élue ou réélue : 

 Contexte : Démission du maire sortant et de plus d'un tiers des membres du conseil municipal.

Auneuil (Oise) 

 Maire sortant : Hans Dekker (SE)
 Maire élu ou réélu : 

 Contexte : Démission de plus d'un tiers des membres du conseil municipal.

Beaufort-en-Anjou (Maine-et-Loire) 
 Maire sortant : Jean-Charles Taugourdeau (LR)
 Maire élu ou réélu : Alain Dozias (SE)

 Contexte : Démission de plus d'un tiers des membres du conseil municipal.

Bellevigny (Vendée) 
 Maire sortant : Régis Plisson (SE)
 Maire élu ou réélu : Philippe Briaud (SE)

 Contexte : Démission du maire sortant.

Bonnétable (Sarthe) 
 Maire sortant : Frédéric Barré (DVD)
 Maire élu ou réélu : 

 Contexte : Démission de plus d'un tiers des membres du conseil municipal.

Brix (Manche) 
 Maire sortant : Pascal Lebruman (SE)
 Maire élue ou réélue : Sophie Buhot (SE)

 Contexte : Démission de plus d'un tiers des membres du conseil municipal.

Buchelay (Yvelines) 
 Maire sortant : Paul Martinez (UDI)
 Maire élu ou réélu : Stéphane Tremblay (SE)

 Contexte : Démission du maire sortant pour raisons personnelles.

Izeaux (Isère) 

 Maire sortante : Anne-Marie Brun-Buisson (SE)
 Maire élu ou réélu : 

 Contexte : Démission de plus d'un tiers des membres du conseil municipal

Jardin (Isère) 
 Maire sortante : Évelyne Ziboura (SE)
 Maire élu ou réélu : Bernard Roqueplan (SE)

 Contexte : Démission de la maire sortante.

La Londe-les-Maures (Var) 
 Maire sortant : François de Canson (DVD, ex-LR)
 Maire réélu : François de Canson (DVD)

 Contexte : Maire sortant démissionné par le préfet pour cause de cumul de mandats.

Lorette (Loire) 
 Maire sortant : Gérard Tardy (DVD)
 Maire élu ou réélu :

 Contexte : Démission de plus d'un tiers des membres du conseil municipal.

Pérenchies (Nord) 
 Maire sortante : Carole Gruson (SE)
 Maire élu ou réélu : 

 Contexte : Démission de plus d'un tiers des membres du conseil municipal.

Provin (Nord) 
 Maire sortant : Joffrey Zbierski (DVD)
 Maire élu ou réélu :

 Contexte : Démission du maire et de l'ensemble des membres du conseil municipal.

Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine) 
 Maire sortant : Vincent Denby-Wilkes (ECO)
 Maire élu ou réélu :

 Contexte : Démission de plus d'un tiers des membres du conseil municipal.

Yves Derenne, ancien chef de file de l'opposition municipale, renonce à se présenter début mars 2023.

Saint-Jean-le-Blanc (Loiret) 
 Maire sortante : Françoise Grivotet (DVD)
 Maire élu ou réélu : Thierry Charpentier (SE)

 Contexte : Démission de plus d'un tiers des membres du conseil municipal.

Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées-Atlantiques) 

 Maire sortant : Dominique Idiart (DVG)
 Maire élu ou réélu : Bernard Elhorga (DVD)

 Contexte : Démission de plus d'un tiers des membres du conseil municipal.

Sainte-Sigolène (Haute-Loire) 
 Maire sortant : Dominique Freyssenet (DVD)
 Maire élu : Didier Rouchouse (DVD)

 Contexte : Démission du maire sortant.

Notes et références

Voir aussi 
 Élections municipales françaises de 2020

2023
France, municipales
municipales